Изабелла Французская ():
 Святая Изабелла Французская (1223/1225 — 1270) — дочь короля Франции Людовика VIII.
 Изабелла Французская (ок. 1295—1358) — дочь французского короля Филиппа IV Красивого.
 Изабелла Французская (1241—1271) — королева Наварры, жена Теобальдо II Наваррского.
 Изабелла Французская (1310—1348) — дочь французского короля Филиппа V.
 Изабелла Французская (1348—1372) — французская принцесса из династии Валуа, по браку госпожа Милана.
 Изабелла Французская (1387/1389—1409) — вторая супруга короля Англии Ричарда II.